Vizellopsis är ett släkte av svampar. Vizellopsis ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Vizellopsis